Vallesi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Vallesi (1735–1816), deutscher Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge, siehe Johann Walleshauser
 Paolo Vallesi (1964), italienischer Sänger und Liedermacher

Siehe auch:

 Valesi